У́лица Куко́нковых — улица города Иванова. Находится в Ленинском районе, большей частью в местечке Балашовка. Начинается от Варгинского оврага на 4-й Газетной улице и идёт в юго-восточном направлении до улицы Любимова. Является продолжением улицы Постышева. В свою очередь её продолжением является Кохомское шоссе. Пересекается с улицами: 4-я Газетная, Колесанова, 2-я Варгинская, 4-я Южная, Шустовой, 5-я Южная, 1-я Полянская, 2-я Полянская, 6-я Южная, 7-я Южная, Генерала Хлебникова, Панина, Проездная, Бульварная, Павла Большевикова, Любимова, проспектами: Строителей, Текстильщиков, переулками: Овражный, 2-я Овражный, 3-й Овражный, Флотский, Милиции, Меланжистов.

Этимология 
Образована в 1927 году. Названа в честь братьев Куконковых: Василия Григорьевича (1885—1918) и Гавриила Григорьевича (1886—1919) — большевиков-подпольщиков, членов боевой дружины Иваново-Вознесенской организации РСДРП. На одном из домов улицы установлена мемориальная доска в их честь.

Архитектура 
Застройка смешанная, дома от 1 до 18 этажей.
На улице располагаются:
 Государственный Архив Ивановской области.
 ТЦ «9 квадратов» (бывшее административное здание Камвольного комбината)
 ТЦ «ЕВРОЛЭНД» (бывшая промзона Камвольного комбината)
 Парк аттракционов, филиал Парка «Харинка»
 ТЦ «Планета»
 Диспетчерская троллейбусного депо

Транспорт 
Улица является важной транзитной магистралью, связывающий Иваново с Кохмой, Шуей и далее Нижним Новгородом.
 Троллейбусы: 2, 3, 4, 6 (до г. Кохма), 8.
 Маршрутное такси: 2, 31, 35, 37, 39, 131

Галерея

Примечания